Ла Вентура има више значења:

 Ла Вентура, Ла Пила (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вентура (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Вентура (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вентура (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вентура (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вентура (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вентура (Виљалдама), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Вентура, Ел Груљо (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Вентура (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Вентура, Антонио Рамирез Андам (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику